Шле́йхер, Шля́йхер (от  «пролаза, проныра, подлиза») — немецкая фамилия.

Персоналии 
 Шлейхер, Август (1821—1868) — немецкий лингвист.
 Шлейхер, Курт фон (1882—1934) — немецкий генерал, рейхсканцлер, предшественник и жертва Гитлера.
 Шлейхер, Никита Дмитриевич (род. 1998) — российский прыгун в воду.
 Шлейхер, Регина (род. 1974) — немецкая велогонщица.
 Шлейхер, Тим (род. 1988) — немецкий борец вольного стиля.
 Шлейхер, Томас (1972—2001) — австрийский дзюдоист.

Топоним 
 Шлейхер — округ в штате Техас, США.

См. также 
 Шляйхер, Иоганн Кристоф (1770—1834) — швейцарский ботаник немецкого происхождения.